Вахрушата — название населённых пунктов:

Россия 
 Вахрушата — деревня в Октябрьском районе Костромской области.
 Вахрушата — деревня в Павинском районе Костромской области.
 Вахрушата — упразднённая деревня в Шабалинском районе Кировской области. Снят с учёта 21.05.1984. 58° 42' С.Ш. 47° 32' В.Д.